Струмски може да се отнася за:
 Апостол Николаев-Струмски (1886 – 1971), български композитор
 Георги Струмски (1932 – 2013), български писател
 Захари Струмски (1820 – 1869), български общественик
 Стефан Струмски (? – 1871), български общественик